Pierre Thullier puede referirse a:

 Pierre Thuillier (1799-1858), pintor francés.
 Pierre Thuillier (1927-1998), filósofo francés.